Doucet ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Doucet (* 1963), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Camille Doucet (1812–1895), französischer Poet und Dramatiker
 Grégory Doucet (* 1973), französischer Politiker (Europe Ecologie Les Verts)
 Henri Doucet (1883–1915), französischer Zeichner und Maler

 Jeff Doucet (1959–1984), US-amerikanischer Entführer
 Julie Doucet (* 1965), kanadische Künstlerin
 Michael Doucet (* 1951), US-amerikanischer Fiddlespieler und Singer-Songwriter
 Roger Doucet (1919–1981), kanadischer Sänger
 Sandrine Doucet (1959–2019), französische Politikerin
 Sharon Doucet (* 1951), US-amerikanische Schriftstellerin
 Suzanne Doucet (* 1944), deutsche Schlagersängerin

Siehe auch:
 Doucette